Нача  — топоним:

Населённые пункты 
 Нача — агрогородок в Ляховичском районе Брестской области Белоруссии.
 Нача — деревня в Полоцком районе Витебской области Белоруссии.
 Нача — деревня в Вороновском районе Гродненской области Белоруссии.
 Нача — агрогородок в Крупском районе Минской области Белоруссии.

Реки 
 Нача — река в Тверской области, Россия; приток Обши.
 Нача — река в Крупском и Борисовском районах Минской области, Белоруссия; приток р. Бобр (бассейн Днепра).
 Нача — река в Брестской и Минской областях Белоруссии, приток реки Лань.
 Нача — река в Витебской области Белоруссии, приток Западной Двины.